Стэ́нтон, также Ста́нтон () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Стэнтон, Брэндон (род. 1984) — американский фотограф и блогер.
 Стэнтон, Габриэль (род. 1968) — американская сценаристка и продюсер.
 Стэнтон, Гарри Дин (1926—2017) — американский киноактёр и певец.
 Стэнтон, Генри (1822—1892) — английский энтомолог.
 Стэнтон, Грегори — президент Международной ассоциации исследователей геноцида.
 Стэнтон, Джанкарло (род. 1989) — американский бейсболист-профессионал.
 Стэнтон, Райан (род. 1989) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
 Стэнтон, Сара (род. 1978) — британский музыкант, клавишница.
 Стэнтон, Сэм (род. 1994) — шотландский футболист. Полузащитник шотландского клуба «Хайберниан».
 Стэнтон, Фрэнк (1908—2006) — глава радиовещательной компании CBS, основатель Фонда Стэнтона.
  (1880—1967) — британский историк.
 Стэнтон, Эдвин (1814—1869) — занимал должности Генерального прокурора и Военного министра США.
 Стэнтон, Элизабет Кейди (1815—1902) — американская общественная деятельница.
 Стэнтон, Эндрю (род. 1965) — американский режиссёр, продюсер, художник-аниматор и сценарист.
 Стэнтон, Эрик (1926—1999) — американский художник.
 Стоун-Стэнтон, Гэйл (1954—1996) — американская фотомодель и киноактриса.

Топоним 
 Стантон — округ в штате Канзас.
 Стантон — округ в штате Небраска.
 Стантон — город в штате Техас.
 Стантон — тауншип в Миннесоте.

См. также 
 Стэтон, Аарон

Примечания